Franczak – polskie nazwisko.

Osoby noszące nazwisko Franczak 

 Stanisław Mieczysław Franczak (1904-1944) – plutonowy pilot Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie,
 Stefan Franczak (ur. 1917) – jezuita, brat zakonny, znany hodowca powojników i liliowców,
 Henryk Franczak (1918-2006) – porucznik pilot Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie i kapitan Królewskich Sił Powietrznych, brat Stanisława Zbigniewa,
 Józef Franczak (1918-1963) – sierżant Wojska Polskiego, żołnierz ZWZ-AK, ostatni żołnierz polskiego podziemia antykomunistycznego i niepodległościowego,
 Stanisław Zbigniew Franczak – (1920-1944) – podporucznik pilot Polskich Sił Powietrznych na Zachodzie, brat Henryka,
 Franciszek Franczak (ur. 1951) – polityk, rolnik, poseł na Sejm IV kadencji,
 Grzegorz Franczak (ur. 1971) – tłumacz, badacz literatury, filolog klasyczny, polonista, pisarz i poeta,
 Radka Franczak (ur. 1977) – pisarka i realizatorka filmów dokumentalnych.

Zobacz też